

Локгарт — місто, штат Алабама
 Локгарт — місто, штат Південна Кароліна
 Локгарт — місто, штат Техас
 Локгарт — переписна місцевість, штат Флорида